Нитинат (Ditidaht, Nitinaht, Nitinat) — почти исчезнувший вакашский язык, на котором говорит народ нитинат, проживающий на озере Нитинат (юг острова Ванкувер), провинция Британская Колумбия, Канада. Также язык ранее использовался на территории Пачидат в окрестностях Порт-Ренфрю, Британская Колумбия. Нитинат тесно связан с другими южновакашскими языками — маках и нутка.

Письменность 
Письменность на основе латинского алфавита:

Примечания 

Языки Канады
Вакашские языки